

Toponimi italiani 
Carbonia – comune italiano di 29.764 abitanti
Provincia di Carbonia-Iglesias – provincia italiana soppressa nel 2016 che aveva come capoluoghi Carbonia e Iglesias

Sport 
Associazione Sportiva Dilettanti Carbonia Calcio – società calcistica italiana con sede a Carbonia

Altro 
Carbonia – composto chimico

Pagine correlate
Ferrovia Cagliari-Carbonia